El World Rugby Sevens Challenger Series Femenino 2020 iba a ser la 1ª temporada del circuito secundario de selecciones nacionales femeninas de rugby 7.

El equipo ganador del torneo iba a clasificar a la Serie Mundial Femenina de Rugby 7 2020-21.

El 13 de marzo, la competición fue pospuesta debido a la Pandemia de COVID-19.

Finalmente el campeonato fue cancelado debido a la imposibilidad de viajar a Sudáfrica.

Equipos

África

Asia

Europa

Norte América y el Caribe

Oceanía

Sudamérica

Calendario

Seven de Stellenbosch

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Véase también 

 World Rugby Sevens Challenger Series 2020
 Serie Mundial de Rugby 7 2019-20
 Serie Mundial Femenina de Rugby 7 2019-20

Referencias 

F2020
Rugby en 2020
Sudáfrica en 2020
Rugby en Sudáfrica
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19